SPG4 bezeichnet 

 ein Gen, das für das gleichnamige Genprodukt SPG4 oder Spastin kodiert
 eine Erbkrankheit: Spastische Paraplegie 4

SPG4